Приложения для VoIP (софтфоны) используются для проведения по сетям, основанным на протоколе IP, разговоров, подобных телефонным. Для жилого сектора VoIP-сервисы часто более дёшевы, чем обычная ТФОП, и снимают географические ограничения на телефонные номера (например, можно иметь номер из нью-йоркской ТФОП, находясь в Токио).

Для корпоративного или делового рынков VoIP позволяет предприятию поддерживать единственную сеть (IP-сеть) вместо отдельных сетей для голоса и данных, давая одновременно более современные (продвинутые) и гибкие возможности конечному пользователю.

Программные телефоны — это клиентские приложения для передачи и приёма голосовых и видеоданных через IP-сеть со стандартным набором функций, присущим большинству «оригинальных» телефонов. Обычно позволяют интегрировать себя в IP-телефоны и использовать с USB-телефонами вместо того, чтобы использовать микрофон и динамики компьютера (или гарнитуру). Большинство программных телефонных клиентских приложений основано на открытом протоколе SIP с поддержкой разнообразных кодеков. Skype использует закрытый протокол. Во многие «чатовые» программы теперь также встроена голосовая и видеосвязь.

Другие программные VoIP-приложения включают в себя серверы для конференций, системы внутренней связи, виртуальные FXO и адаптированные телефонные приложения, поддерживающие одновременно VoIP и ТФОП, такие как системы IVR, серверы dial in dictation, удержания звонка и записи разговоров.

Общие программные клиенты

Сервисы на хостах

Мобильные телефоны

Фреймворки и библиотеки

Серверное ПО

См. также 
 Voice over IP
 Mobile VoIP
 Защищённое соединение
 Софтфон
 Видеоконференция

Ссылки 

IP-телефония
Интернет-телефоны
Сетевые протоколы